Eastleigh (district), Engeland
 Eastleigh (plaats), Engeland
 Eastleigh (Kenia), een wijk/voorstad van Nairobi
 Eastleigh FC